Dudouyt est un patronyme porté notamment par :

 Jean-Baptiste-Siméon Dudouyt (1778-1865), médecin et homme politique français ;
 Pierre Dudouyt (1851-1936), médecin et homme politique français ;
 Pierre-Michel Dudouyt (1798-1859), homme politique français.

Homonymie de patronyme